Dies ist eine Liste der höchsten Berge und Erhebungen Norwegens.

Quellen 
 Morten og Julia Helgesen: Norges fjelltopper over 2000 meter. Glittertind forlag, 2005, ISBN 978-82-997013-0-3.

Norwegen, Berge
!Norwegen
!